Sérgio Vieira de Mello (1948-2003) – brazylijski dyplomata
 Sérgio Vieira (ur. 1976) – portugalski lekkoatleta specjalizujący się w chodzie sportowym, dwukrotny olimpijczyk
 Sérgio Vieira (ur. 1983) – portugalski trener piłki nożnej